Ídolo coreano
 Ídolo japonês
 Idol (canção de BTS)
 Idols - programa televisivo

Desambiguação